

Шохорда — річка в Кіровській області, ліва притока Неї
 Шохорда — селище, Шабалінський район, Кіровська область